Závraty (pol. Zawraty) – grzbiet górski w słowackich Tatrach Zachodnich
 Závraty – obec w powiecie Czeskie Budziejowice w Czechach

Przypisy